Тип «Сторм» () — тип норвежских сторожевых катеров. Первые корабли этого класса в составе ВМС Норвегии. В соответствии с пятилетней программой развития флота от 1959 года, предполагалось построить 23 катера этого типа, но позднее это число было сокращено до 20. После постройки в 1963 году головного катера «Сторм», служившего в роли прототипа, серийные катера строились в 1965—1968 годах. Ракетные катера типа «Сторм» оставались на вооружении ВМС Норвегии на протяжении четверти века, однако к началу 1990-х годов, в связи с общим сокращением состава флота, они начали выводиться из состава флота и последние катера этого типа были сняты с вооружения Норвегии к началу 2000-х годов. Большая их часть, после снятия ракетного вооружения, была продана прибалтийским государствам в качестве патрульных катеров.

Представители

Литература 
 

Сторм
Сторм